Пацанув () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Буский повят, Свентокшиское воеводство. Население — 7986 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Лубнице
 Гмина Менджехув
 Гмина Новы-Корчин
 Гмина Олесница
 Гмина Солец-Здруй
 Гмина Стопница
 Гмина Щуцин

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Свентокшиского воеводства